La Liga 2013-14 var den 83. sæson i La Liga, siden dens begyndelse. Kampdage blev trukket 9. juli 2013. Sæsonen begyndet den 17. august 2013 og sluttede den 18. maj 2014. Elche CF, Villarreal, og Almería var alle rykket op i dette års La Liga. 

Atlético Madrid, Real Madrid og Barcelona skiftedes til at føre ligaen flere gange sæsonen igennem. Forud for sidste spillerunde var Atletico tre point foran de forsvarende mestre fra Barcelona. I selvsamme runde skulle begge hold spille mod hinanden, hvor Barcelona kun med en sejr kunne genvinde titlen. Kampen endte uafgjort og sendte derfor mestersbaket til Atletico for første gang i 18 år. Dette var første gang siden La Liga 2003-04 at en anden klub end Barcelona eller Real Madrid, vandt mesterskabet. Osasuna, Real Valladolid og Real Betis havnede på de tre sidste pladser og rykkede derfor ned til Segunda División.

Cristiano Ronaldo blev ligaens topscorer med 31 mål, mens Ángel Di María have flest assists med 17. Thibaut Courtois vandt Ricardo Zamora Trofæet som bedste målmand.

Hold

Stadioner og lokationer

Personale og sponsorer 

2. Bag på trøjen
3. Barcelona laver en donation til UNICEF for at spille med deres logo på deres tøj.
4. På deres shorts
5. Málaga laver en donation til UNESCO for at spille med deres logo på deres tøj.

Stilling 

|| rowspan="10" style="background:#f9f9f9;"|

Position efter spillerunde 
Denne lister holdenes individuelle position efter rundens afslutning. 

Sidst opdateret: 18. maj 2014Kilde:  Klarhed om fjerde runde:

Resultater

Statistik

Topscorer 
Pichichi Tropæet uddeles af avisen Marca til den spiller der har scoret flest mål i sæsonen.

Assists

Se også 
 Copa del Rey 2013-14

Referencer 

Etableret i 1929
Sæsoner i La Liga